

Persone 
 Anne Sexton – scrittrice e poetessa statunitense
 Charlie Sexton – chitarrista e cantautore statunitense
 Dave Sexton – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Jonathan Sexton – giocatore di rugby irlandese
 Katy Sexton – nuotatrice britannica
 Mike Sexton – giocatore di poker statunitense
 Sam Sexton – pugile inglese

Altro 
 Sexton – veicolo semovente d'artiglieria